Клубный чемпионат Южной Америки по мини-футболу () — ежегодный турнир, определяющий сильнейший клуб Южной Америки по мини-футболу. Проводится под эгидой КОНМЕБОЛ начиная с сезона 2000. Является главным клубным турниром КОНМЕБОЛ по этому виду спорта.

История и формат турнира 
Турнир известен также под названием Кубок Либертадорес по мини-футболу, однако официальное название именно Клубный чемпионат Южной Америки.

С 2002 года финалистами турнира становились победители Южной и Северной зон Южной Америки, что было довольно несправедливо с точки зрения спортивной составляющей, поскольку уровень мини-футбола в Бразилии намного выше, чем в любой из стран-соседей и, к примеру, финал Южной зоны между «Банеспой» и АКБФ (Карлус-Барбоза), привлёк больше внимания СМИ и болельщиков, чем собственно межзональный финал. В 2009 году финал вновь, как и в первых двух розыгрышах, получился чисто бразильским. За 20 розыгрышей клубного чемпионата Южной Америки или Кубка Либертадорес его победителем только дважды становились клубы не из Бразилии — первым таким клубом стал парагвайский «Серро Портеньо» в 2016 году. В 2021 году первым аргентинским победителем стал «Сан-Лоренсо».

Финалы КЧЮА по мини-футболу

Титулы по странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КОНМЕБОЛ

Международные клубные соревнования по мини-футболу
КОНМЕБОЛ